Terhulpen (Frans: La Hulpe; Waals: L' Elpe) is een plaats en gemeente in de provincie Waals-Brabant in België. De gemeente telt ruim 7000 inwoners. Binnen de gemeentegrenzen liggen naast Gaillemarde geen andere kernen.

Demografische ontwikkeling

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Economie
In Terhulpen is het hoofdkantoor gevestigd van SWIFT, een internationale coöperatieve organisatie voor financieel berichtenverkeer.

Monumenten
 Kerk in gotiek, waarvan men de bouw begon in de 13de eeuw en eindigde drie eeuwen later, in de 16de eeuw; de kerk is gerestaureerd in 1907.
 Verschillende kastelen waaronder dat van Solvay.

Bekende inwoners 
 Ernest Solvay
Carl Sternheim, Duits auteur, woonde van 1912-1918 in Villa Clairecolline
Toots Thielemans, muzikant, woonde tot zijn overlijden in 2016 in deze gemeente

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook
 Lijst van beschermd erfgoed in Terhulpen

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Waals-Brabant